Aceasta este lista cu jucătorii echipei FC Brașov. (În curs de dezvoltare).

Jucători, FC Brașov
Fotbaliști ai FC Brașov
FC Brașov